Андре́й Серге́евич Семёнов (24 марта 1989, Москва, СССР) — российский футболист, защитник и капитан клуба «Ахмат». Заслуженный мастер спорта России (2018).

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» (Москва).

Клубная 
Начал профессиональную карьеру в саратовском «Соколе». В ноябре 2011 года получил вызов от Игоря Шалимова на матч сборной ФНЛ, за которую отыграл полный матч против сборной итальянской Серии B.

6 сентября 2012 года перешёл в «Амкар». Дебютировал в 1/16 Кубка России против своей бывшей команды «СКА-Энергия». В чемпионате России сыграл первый матч 26 ноября против «Анжи», в этой же встрече забил дебютный гол, замкнув подачу с углового от Джанлуки Нийхолта.

4 февраля 2014 года подписал контракт с грозненским «Тереком».

16 июля 2022 года сыграл свой 250-й матч в чемпионатах России, став 92-м футболистом в истории, достигшим этой отметки.

В сборной 
В феврале 2014 года попал в расширенный список сборной России на товарищескую встречу с Арменией. 12 мая этого же года попал в расширенный список сборной России для участия в чемпионате мира в Бразилии. Вошёл в окончательную заявку сборной на чемпионат.

Дебютировал в сборной в товарищеском матче с Норвегией 31 мая 2014 года, появившись на поле на 74-й минуте встречи, заменив партнёра по амплуа Василия Березуцкого.

2 июня попал в окончательный список из 23 игроков для поездки на ЧМ-2014 в Бразилию. В Бразилии на поле не выходил.

Участник чемпионатов мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России.

Достижения

Личные 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 2 — 2018/19, 2019/20

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 27 матчей / 0 голов; 16 побед, 4 ничьих, 7 поражений.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Истра»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки сборной России по футболу